Никола́й Григорьевич Петро́в:
 Петров, Николай Григорьевич (1932—1997) — советский и российский учёный в области лесного хозяйства и агролесомелиорации, академик РАСХН.
 Петров, Николай Григорьевич (1919–2004) — советский художник Примечания